Марин Христов може да се отнася за:
 Марин Христов (художник) (1922 – 1988), художник
 Марин Христов (учен) (1949), учен